Šenkovec est un toponyme qui peut désigner :
Šenkovec, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Međimurje ;
Šenkovec, une localité de Croatie située dans la municipalité de Brdovec, comitat de Zagreb.